BLB est un sigle qui peut désigner :
 Le Beau Lac de Bâle, un groupe de rock suisse ;
 Bruxelles-Les-Bains, un événement estival annuel de la ville de Bruxelles ;
 Tramway Bayonne-Lycée–Biarritz, une ancienne ligne de tramway reliant Bayonne, Anglet et Biarritz.

BLB est un code qui peut désigner :
 .

blb est un code qui peut désigner :
 bilua, une langue selon la norme ISO 639-3.